Сменково и Смёнково — топоним в России:
 Сменково — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Смёнково — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Сменково — деревня в Псковском районе Псковской области.